Sitionovense – abitanti di Sítio Novo (Maranhão)
Sitionovense – abitanti di Sítio Novo (Rio Grande do Norte)
Sitionovense – abitanti di Sítio Novo do Tocantins